Isfet steht für:
 Isfet (ägyptische Mythologie)

ISFET steht für:
 ionensensitiver Feldeffekttransistor

Abkürzung